Klus bezeichnet:

 Klus (Balsthal), Ort in der Gemeinde Balsthal
 Klus (Blomberg), Ort in der Stadt Blomberg
 Klus (Bückeburg), ehemaliger Landschaftspark 
 Klus (Kapelle), Bezeichnung für eine alte, kleine Kapelle
 Klus (Prättigau), schluchtartiger Eingang ins Prättigau
 Klus (Tal), Quertal
 Klus, dänischer Name des Flensburger Stadtbezirks Klues

Klus ist der Familienname folgender Personen:

 Tomáš Klus (* 1986), tschechischer Liedermacher und Schauspieler

Siehe auch:
 Kluse
 Klues
 Clus (Begriffsklärung)
 Clouse
 Alte Klus